Звягино — деревня в Опочецком районе Псковской области России. 

Входит в состав Пригородной волости.

География 
Расположена на юго-восточной границе города Опочка.

Население 

Численность населения по состоянию на начало 2001 года составляла 59 человек.

Примечания

Топографические карты 

Населённые пункты Опочецкого района